Приморский парк:

 Приморский парк — парк в Таганроге.
 Приморский парк имени Ю. А. Гагарина — парк в Ялте.
 Приморский парк — парк в Варне, Болгария.

См. также 
 Приморский парк Победы — парк в Санкт-Петербурге.